Illuminates of Thanateros – in inglese Illuminati di Thanateros
 Internet of Things – in inglese Internet degli Oggetti
 Istituto Ortopedico Toscano a Firenze